Китайская народная республика участвовала в зимних Олимпийских играх 1998, и завоевала восемь медалей.

Медалисты 

Страны на зимних Олимпийских играх 1998 года
1998